Penshurst – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Penshurst – miejscowość w Nowej Południowej Walii (Australia)
 Penshurst – miasto w Wiktorii (Australia)